Leliwa ist der Familienname von:

 Henryk Leliwa-Roycewicz (1898–1990), polnischer Offizier und Vielseitigkeitsreiter
 Johann Wilhelm von Leliwa (ca. 1658–1724), deutscher Oberst, Bauherr und Gartenarchitekt